Venezuela:
 Guárico (država u Venezueli)
 Guárico (rijeka), rijeka po kojoj je država dobila ime
 Guárico (akumulacijsko jezero), akumulacijsko jezero na istoimenoj rijeci